Марк Ричард Хамил (; рођен 25. септембра 1951) је амерички глумац.

Најпознатији је по улози Лука Скајвокера у филмском серијалу Звездани ратови и као глас Џокера у цртаном филму Бетмен. После Звезданих ратова, Хамил је глумио на Бродвеју, позајмљивао је гласове у разним игрицама и цртаним филмовима.

Такође је са Ериком Џонсоном написао и стрипски серијал -{„The Black Pearl“}- (1996—1997) који је цртао српски цртач Бранислав Керац (амерички псеудоним -{„H. M. Baker“}-).

Улоге 

|-
| 1972. || || -{Night Gallery Episode: There Aren't Any More McBanes}- ||
|-
| 1977. || || -{Wizards}- ||
|-
| 1977. || Ратови звезда — епизода IV: Нова нада || -{Star Wars Episode IV: A New Hope}- || Лук Скајвокер
|-
| 1978. || || -{Corvette Summer}- ||
|-
| 1978. || Ратови звезда: Празнични специјал || -{Star Wars Holiday Special}- || Лук Скајвокер || телевизијски специјал
|-
| 1980. || Ратови звезда — епизода V: Империја узвраћа ударац || -{Star Wars Episode V: The Empire Strikes Back}- || Лук Скајвокер
|-
| 1980. || Велика црвена дивизија || -{The Big Red One}- ||
|-
| 1981. || || -{The Night the Lights Went Out in Georgia}- ||
|-
| 1982. || || -{Britannia Hospital}- ||
|-
| 1983. || Ратови звезда — епизода VI: Повратак џедаја || -{Star Wars Episode VI: Return of the Jedi}- || Лук Скајвокер
|-
| 1984. || || -{Nausicaä of the Valley of the Wind}- ||
|-
| 1986. || || -{Castle in the Sky}- ||
|-
| 1989. || || -{Slipstream}- ||
|-
| 1989. || || -{Fall of the Eagles}- ||
|-
| 1990. || || -{Midnight Ride}- ||
|-
| 1991. || || -{The Guyver}- ||
|-
| 1991. || || -{Black Magic Woman}- ||
|-
| 1992. || || -{Sleepwalkers}- ||
|-
| 1993. || || -{Time Runner}- ||
|-
| 1993. || || -{Batman: Mask of the Phantasm}- ||
|-
| 1994. || || -{Silk Degrees}- ||
|-
| 1994. || || -{The Raffle}- ||
|-
| 1991. || || -{Earth Angel}- ||
|-
| 1995. || Село проклетих || -{Village of the Damned}- ||
|-
| 1997. || || -{Laserhawk}- ||
|-
| 1998. || Хамилтон || -{Hamilton}- ||
|-
| 1998. || || -{Watchers Reborn}- ||
|-
| 1988. || || -{Scooby-Doo on Zombie Island}- ||
|-
| 1999. || || -{Gen¹³}- ||
|-
| 1999. || || -{Wing Commander}- ||
|-
| 1999. || || -{Walking Across Egypt}- ||
|-
| 2000. || || -{Sinbad: Beyond the Veil of Mists}- ||
|-
| 2000. || || -{Scooby-Doo and the Alien Invaders}- ||
|-
| 2000. || || -{Joseph: King of Dreams}- ||
|-
| || || -{Batman Beyond: Return of the Joker}- ||
|-
| 2001. || || -{Thank You, Good Night}- ||
|-
| 2001. || Џеј и Тихи Боб узвраћају ударац || -{Jay and Silent Bob Strike Back}- || Јајоразбијач
|-
| 2001. || || -{Earth Day}- ||
|-
| 2002. || || -{Balto II: Wolf Quest}- ||
|-
| 2002. || || -{Grandia Xtreme}- ||
|-
| 2003. || || -{Aero-Troopers: The Nemeclous Crusade}- ||
|-
| 2005. || || -{Danger Rangers}- ||
|-
| 2003. || || -{Dark Chronicle}- ||
|-
| 2003. || || -{Reeseville}- ||
|-
| 2003. || || -{Stripperella}- ||
|-
| 2004. || || -{Comic Book: The Movie}- ||
|-
| 2005. || || -{Repetition}- ||
|-
| 2005. || Аватар: Последњи владар ваздуха || -{Avatar: The Last Airbender}- || Господар ватре Озај (глас)
|-
| 2005. || || -{Thru the Moebius Strip}- ||
|-
| 2006. || || -{Ultimate Avengers 2}- ||
|-
| 2006. || || -{Tom and Jerry: Shiver Me Whiskers}- ||
|-
| 2006. || Роботек: Мрачне хронике || -{Robotech: The Shadow Chronicles}- || капетан Тејлор (глас)
|-
| 2006. || || -{Metalocalypse}- ||
|-
| 2007. || || -{Danny Phantom}- ||
|-
| 2007. || || -{My Friends Tigger and Pooh}- ||
|-
| 2007. || || -{Robot Chicken Star Wars Special}- || Лук Скајвокер (глас)
|-
| 2007. || || -{Futurama: Bender's Big Score}- ||
|-
| 2008. || || -{Tasty Time With ZeFronk}- ||
|-
| 2008. || || -{The Legend of Spyro: Dawn of the Dragon}- ||
|-
| 2009. || || -{Afro Samurai: Resurrection}- ||
|-
| 2009. || || -{Batman: Arkham Asylum}- ||
|-
| 2014. || Кингсман: Тајна служба || -{Kingsman: The Secret Service}- || професор Џејмс Арнолд
|-
| 2015. || Ратови звезда — епизода VII: Буђење силе || -{Star Wars: The Force Awakens}- || Лук Скајвокер
|-
| 2017. || Ратови звезда — епизода VIII: Последњи џедаји || -{Star Wars: The Last Jedi}- || Лук Скајвокер 
|-
| 2018. || Ратови звезда: Силе будућности || -{Star Wars Forces of Destiny}- ||Лук Скајвокер (глас) || 2 епизоде
|-
| 2018. || Штребери || -{The Big Bang Theory}- ||самог себе ||епизода The Bow Tie Asymmetry
|-
| 2019. || Дечије игре || -{Child's Play}- || Чаки || 
|-
| 2019. || Ратови звезда — епизода IX: Успон Скајвокера || -{Star Wars: The Rise of Skywalker}- || Лук Скајвокер
|-
| 2020. || Мандалоријанац || -{The Mandalorian}- || Лук Скајвокер || епизода Поглавље 16: Спашавање
|-
| 2022. || Књига Бобе Фета || -{The Book of Boba Fett}- || Лук Скајвокер || епизода Поглавље 6: Из пустиње долази странац
|-
| 2022. || Чувари галаксије: Празнични специјал || -{The Guardians of the Galaxy Holiday Special}- || пијанац || телевизијски специјал
|}

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1951.
Амерички глумци
Добитници награде Сатурн
Глумци у Ратовима звезда
Амерички гласовни глумци